Das Ariadne Women’s Classic 1988 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 26. Dezember 1987 bis 3. Januar 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Brisbane